O Sporting de Braga ganhou a zona norte e o Estoril ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Sul 

Futebol de 1974 em Portugal
Futebol de 1975 em Portugal